Nicolás Jarry era il detentore del torneo, ma è stato sconfitto in finale da Emilio Gómez con il punteggio di 4-6, 7-6(6), 6-4.

Teste di serie 

  Emilio Gómez (campione)
  João Menezes (primo turno)
  Roberto Cid Subervi (primo turno)
  Altuğ Çelikbilek (primo turno)

  Hiroki Moriya (quarti di finale) 
  Roberto Quiroz (primo turno) 
  Adrián Menéndez Maceiras (secondo turno) 
  Roberto Ortega Olmedo (primo turno)

Qualificati 

  Hernán Casanova (primo turno)
  Facundo Díaz Acosta (primo turno)

  Gonzalo Villanueva (secondo turno) 
  Tak Khunn Wang (secondo turno)

Wildcard 

  Diego Hidalgo (primo turno)
  Antonio Cayetano March (primo turno)

  Roberto Quiroz (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Challenger Salinas II 2021